Diamond Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Diamond Island (Illinois)
 Diamond Island (Kentucky)
 Diamond Island (Cass County, Michigan)
 Diamond Island (Keweenaw County, Michigan)
 Diamond Island (Minnesota)
 Diamond Island (Missouri)
 Diamond Island (Montana)
 Diamond Island (New Hampshire)
 Diamond Island (Essex County, New York)
 Diamond Island (Jefferson County, New York)
 Diamond Island (Warren County, New York)
 Diamond Island (Tennessee)
 Diamond Island (Texas)
 Diamond Island (Vermont)
 Diamond Island (Dodge County, Wisconsin)
 Diamond Island (Pierce County, Wisconsin)

in Australien:
 Diamond Island (Tasmanien)

zu den Grenadinen gehörend:
 Diamond Island (Grenada)